Coughlan est un patronyme porté notamment par :

 Angela Coughlan (1952-2009), nageuse canadienne ;
 Ian Coughlan (1946-2001), réalisateur et scénariste australien ;
 James Coughlan (1980-), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Marisa Coughlan (1974-), actrice américaine ;
  ;
 Mike Coughlan (1959-), ingénieur britannique, spécialisé dans le sport automobile ;
Nicola Coughlan (1987-), actrice irlandaise ;
 Richard Coughlan (1947-2013), batteur britannique.